Linzer ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Linzer, österreichische Filmeditorin
 Dani Linzer (* 1978), österreichische Rundfunkmoderatorin
 Martin Linzer (1931–2014), deutscher Theaterkritiker
 Michael Linzer (* 1989), österreichischer Tennisspieler
 Milan Linzer (1937–2019), österreichischer Politiker (ÖVP)